Александър Петров Везенков е български общественик.

Биография 
Везенков е от крушевската фамилия Везенкови - син на Петър Везенков, племенник на Стоян Везенков и Константин Везенков и братовчед на Владимир Везенков. Роден е в Крушево. Емигрира в Русия през Букурещ, но не успява да се запише във Военномедицинската академия в Санкт Петербург и се записва в Московския университет (1899). Прехвърля се в Юридическия факултет на Новоросийския университет в Одеса (1891 – 1895). Организира група оперни и драматични артисти в 1908 година, която прераства в Руски драматичен театър, на който той е директор. Театърът му гостува в славянските държави (1910 – 1911).

На 1 март 1913 година заедно с Димитър Чуповски, Наце Димов и Гаврил Константинович подписва Меморандум на македонската емиграция в Петроград, с който се иска формиране на независима държава на територията на историко-географската област Македония. Меморандумът заедно с цветна карта на Македония, изработена от Чуповски, е изпратен на Лондонската конференция. През май 1913 година изнеся доклад в Дружеството на славянската солидарност на тема: „Ролята на македонското население в Балканските войни и неговото отношение към съюзниците.“

Родословие

Бележки 

Български общественици от Македония
Родени в Крушево
Ранни македонисти
Възпитаници на Одеския национален университет
Българи в Руската империя
Мияци